Ilir Dibra – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Muhamet Dibra – calciatore albanese
 Ridvan Dibra – scrittore albanese
 Vehbi Dibra – teologo e politico albanese